Pro publico bono lub pro bono publico, zwykle skracane do pro bono (łac.) – dla dobra publicznego, dla dobra ogółu
 Pro publico bono – konkurs i nagroda o tej samej nazwie
 Pro publico bono – nazwa drugiej promocji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
 Pro publico bono – zwrot prawniczy
 Pro publico bono – fundacja
 Pro publico bono – stowarzyszenie

Zobacz też 
 dobro publiczne, dobro wspólne
 interes publiczny, interes społeczny